Kirkerup Sogn henviser til flere artikler:
 Kirkerup Sogn (Roskilde Kommune) – et sogn i Roskilde Kommune og i Roskilde Domprovsti
 Kirkerup Sogn (Slagelse Kommune) – et sogn i Slagelse Kommune og i Skælskør Provsti